La Serie A 2011-12 fue la edición número 90 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 9 de octubre de 2011. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, mientras que el Novipiù Casale Monferrato descendería a la Legadue.

El campeón sería por séptima vez en su historia y sexta consecutiva, el Montepaschi Siena tras derrotar al EA7 Emporio Armani Milano en cinco partidos.

Clubes temporada 2011-12

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Resultados

Playoffs

Estadísticas individuales

Puntos

Rebotes

Asistencias

Robos

Tapones

Minutos jugados

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2011-12 en eurobasket.com
 Temporada 2011-12 en realgm.com
 Lega Serie A - 2011-12 Standings and Stats

2012
Baloncesto en 2011
Baloncesto en 2012